El FC Lumezzane S.S.D. es un equipo de fútbol de Italia que juga en la Serie D, cuarto nivel en el sistema de ligas italiano.

Historia 
El Football Club Lumezzane fue fundada en 1946 adoptó el rojo y el azul como sus colores (a imitación del Génova ) por sugerencia de Mario Zanchigiani. Se inscribió en el campeonato de Segunda División Regional de Italia del Norte y su primer presidente fue Ferruccio Gnutti, mientras que la primera sede fue el estadio Rossaghe, construido en 1946.

En la temporada 2009-2010 Lumezzane obtuvo su primer titulo importante: el 28 de abril de 2010 de hecho, los Valgobbini conquistaron la Coppa Italia Lega Pro , gracias al éxito en la doble final ante el Cosenza (victoria 4-1 en casa y empate 1-1 fuera), tras vencer en las eliminatorias a Pro Patria , Hellas Verona , Potenza y Varese. 

El equipo ha participado 18 temporadas en tercera división, de las cuales 3 temporadas fueron en la reciente Serie C.

Plantilla 

Equipos de fútbol de Italia
Equipos de fútbol fundados en 1948
Clubes deportivos de Lombardía
Provincia de Brescia
Italia en 1948